Nibbles ist:

 eine Version des Videospiels Snake (Computerspiel)
 der Originaltitel des Kurzanimationsfilms Nur ein Häppchen
 eine Figur der Trickreihe Tom und Jerry